Drepung: monastero in Tibet.
 Drepung: gewog (municipalità) del distretto di Mongar in Bhutan.